Cinco Reyes de Partia se llamaron Fraates:
Fraates I de Partia c. 168–165 a.C.
Fraates II de Partia c. 132–126 a.C.
Fraates III de Partia c. 69–57 a.C.
Fraates IV de Partia c. 38–2 a.C.
Fraates V de Partia (Fraataces) c. 2 a.C.–A.D. 4